Кубелік — чеське прізвище.

 Мартін Кубелік (*1946) — чеський архітектор, історик архітектури, археолог і етнолог. Син чеського диригента Рафаеля Кубеліка.
 Рафаель Кубелік (1914—1996) — чеський диригент і композитор.

Див. також 
 Ян Кубелик (1880—1940) — чеський скрипаль і композитор.

Чеські прізвища